Stockbridge kan verwijzen naar:
Stockbridge (Georgia), Georgia, Verenigde Staten
Stockbridge (Hampshire)
Stockbridge (Massachusetts), Verenigde Staten
Stockbridge (Michigan), Michigan, Verenigde Staten
Stockbridge (Wisconsin), Wisconsin, Verenigde Staten
Stockbridge (volk), inheems volk, Verenigde Staten
Stockbridge (dialect), een dialect van het Mohegan-Montauk-Narragansett, gesproken in de Verenigde Staten